Хака је традиционални плес Маора

Хака се такође односи и на:
 Хака (град) - Град у Шпанији
 ФК Хака - Фудбалски клуб из Финске